Olaszország
San Cesario di Lecce, község Olaszországban, Puglia régióban, Lecce megyében
San Cesario sul Panaro, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Modena megyében